Wake (eiland), een atol in de noordelijke Stille Oceaan
Wake Island (film), een Amerikaanse oorlogsfilm uit 1942 onder regie van John Farrow